North Side Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Side Historic District (Illinois), ID-Nr. 83003588
 North Side Historic District (Texas), ID-Nr. 98000825

Siehe auch:
 Northside Historic District